Real, como moneda, puede referirse a:

 Real brasileño, moneda en curso del Brasil.

 Monedas fuera de curso
 Real de a 8, moneda de curso legal en España, sus colonias y varias otras regiones del mundo entre los siglos XVII y XIX.
 Real español, antigua moneda española.
 Real colonial español, real español de curso legal en sus colonias americanas.
 Reaal de Curazao, antigua moneda de Curazao.
 Real de Guinea portuguesa, antigua moneda de Guinea-Bisáu.
 Real de la República Federal de Centroamérica, moneda de la República Federal de Centroamérica.
 Real de Santo Domingo, antigua moneda de la República Dominicana.
 Real de Valencia, moneda del Reino de Valencia.
 Real angoleño, antigua moneda de Angola.
 Real azoriano, antigua moneda de las islas Azores.
 Real colombiano, antigua moneda de Colombia.
 Real costarricense, antigua moneda de Costa Rica.
 Real ecuatoriano, antigua moneda de Ecuador.
 Real mexicano, antigua moneda de México.
 Real paraguayo, antigua moneda de Paraguay.
 Real portugués, antigua moneda de Portugal.
 Real salvadoreño, antigua moneda de El Salvador.
 Real santotomense, antigua moneda de Santo Tomé y Príncipe
 Real venezolano, antigua moneda de Venezuela.